

Toponymes

El Valle, ville balnéaire située dans la municipalité de Bahía Solano, dans le département du Chocó.

El Valle, une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Grenade.
 El Valle, quartier de la ville de Muskiz dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

El Valle de Antón une ville située dans la région nord-est du corregimiento du même nom, dans la province de Coclé
 El Valle, un volcan dans la province de Coclé.

El Valle, une commune de la province de Hato Mayor.

El Valle : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 El Valle : capitale de la paroisse civile de Juan Germán Roscio de la municipalité d'Independencia dans l'État de Táchira ;
 El Valle del Espíritu Santo : chef-lieu de la municipalité de García dans l'État de Nueva Esparta.

Homonymie de toponyme